

Personnalités 
 David Coverdale (1951-), musicien britannique ;
 Myles Coverdale (1488-1569), traducteur de la bible.

Toponymes 
 Coverdale, une des vallées (les ) du comté de York dans le nord de l'Angleterre au Royaume-Uni ;
 Coverdale, district de services locaux canadien.